Newmobile bezeichnet:

 Newmobile Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Newmobile Ltd., ehemaliger britischer Automobilhersteller